Le canton de Marmande est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises du département de Lot-et-Garonne :

 le canton de Marmande jusqu'en 1973, divisé ensuite en canton de Marmande-Est et canton de Marmande-Ouest ;
 le canton de Marmande-Est, créé en 1973 ;
 le canton de Marmande-Ouest, également créé en 1973.